Martin Šonka (* 26. März 1978 in Dvůr Králové nad Labem,  Tschechoslowakei) ist ein aktiver Kunstflugpilot in der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft.

Karriere

Anfänge 
Šonka war 14 Jahre in der Armee als Kampfpilot und Mitglied des tschechischen Luftwaffen-Showteams aktiv, wobei er eine L-159 Alca flog. Er hat ebenfalls einen Supersonic Kampfjet, eine JAS-39, in der 211. taktischen Staffel der Caslav Air Force Base geflogen.

Wettbewerbskunstflug 

Šonka, der in seiner Jugend auch 12 Jahre lang als Turner aktiv war, ist Mitglied des tschechischen Kunstflugteams seit 2005 und fliegt seit 2006 in der unlimitierten Kategorie. Er hat vier Titel der "Unlimited Championship" inne und wurde 2011 Vize-Weltmeister im Freestyle.

Er begann im Alter von 31 erstmals im Red Bull Air Race zu starten und ist damit nach Pete McLeod aus Kanada der zweitjüngste Pilot in der Geschichte des Sports. 2018 gewinnt Šonka erstmals die Meisterschaft mit insgesamt vier Siegen in Budapest, Kasan, Wiener Neustadt und Fort Worth.

Erfolge

Red Bull Air Race Weltmeisterschaft 

(Legende: CAN = Abgesagt; DNP = Nicht teilgenommen; DNS = Nicht gestartet; DSQ = Disqualifiziert)

Weblinks 

 Offizielle Website von Martin Šonka
 Red Bull Air Race

Einzelnachweise 

Kunstflugpilot
Pilot (Tschechien)
Tscheche
Geboren 1978
Mann
Red Bull Air Race
Sportler (Tschechien)